Фонтей Капитон () е име на римските политици:

 Гай Фонтей Капитон, консул 67 г.
 Тит Фонтей Капитон, претор 178 пр.н.е.
 Гай Фонтей Капитон (претор), претор 169 пр.н.е.
 Публий Фонтей Капитон, претор 169 пр.н.е
 Гай Фонтей Капитон (консул 33 пр.н.е.), суфектконсул
 Гай Фонтей Капитон (консул 12 г.)
 Гай Фонтей Капитон (консул 59 г.)

 Гай Фонтей Агрипа, претор 17 г.

Вижте също 
 Капитон